Mytteis ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Mytteis (1916–1967), österreichischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Viktor Mytteis (1874–1936), österreichischer Maler und Kunsterzieher